Čtyřhra juniorek na French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl filipínsko-ruský pár Alex Ealaová a  Oxana Selechmetěvová, který do soutěže nezasáhl. 19letá Selechmetěvová již nebyla věkově způsobilá pro účast v juniorském tenise a 
17letá Ealaová se rozhodla na grandslamu nestartovat. 

Vítězkami se staly nejvýše nasazené Češky Sára Bejlek s Lucií Havlíčkovou, které ve finále zdolaly česko-švýcarské turnajové dvojky Nikolu Bartůňkovou a Céline Naefovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Šestnáctiletá Bejlek vybojovala první grandslamovou trofej. Sedmnáctiletá Havlíčková se po Nataše Zverevové (1987), Martině Hingisové (1994) a Ágnes Szávayové (2005) stala čtvrtou juniorkou, která si z Paříže odvezla double v podobě singlového i deblového titulu. Zároveň se jednalo o čtvrté vítězství ryze českého páru, jímž šampionky navázaly na krajanky Cetkovskou s Voráčovou (2001), Krejčíkovou se Siniakovou (2013) a Kolodziejovou s Vondroušovou (2015).

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Juniorká čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2022